Glanssnäckor (Oxychilidae) är en familj av snäckor. Glanssnäckor ingår i ordningen landlungsnäckor, klassen snäckor, fylumet blötdjur och riket djur.

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Landlungsnäckor